Kohlbrenner ist

ein Familienname:
 Franz Seraph von Kohlbrenner (1728–1783), Polyhistor und Wegbereiter der Aufklärung in Bayern

ein Ortsname:
 Kohlbrenner (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging a.See, Landkreis Traunstein, Bayern